

Navi 
 Archimede – pirocorvetta di II rango a ruote varata nel 1844, appartenente alla Real Marina del Regno delle Due Sicilie e incorporata nella Regia Marina nel 1861
 Archimede – avviso a elica varato nel 1887
 Archimede – sommergibile classe Archimede varato nel 1933 e ceduto alla Spagna nel 1937
 Archimede – sommergibile classe Brin varato nel 1939
 Classe Archimede – classe di sommergibili

Persone 
 Archimede – matematico, astronomo, fisico e inventore siracusano del III secolo a.C.

Altro 
 Archimede – località di Mussomeli in provincia di Caltanissetta
 Progetto Archimede – ricerca per lo sviluppo di energia dal sole, iniziato in Italia da Carlo Rubbia
 Archimede Pitagorico – personaggio dei fumetti Disney
 Archimede – nome proprio di persona maschile 
 Archimede Edizioni – casa editrice italiana di libri
 Treno Misure Archimede – treno diagnostico di Rete Ferroviaria Italiana
 Archimede - La scienza secondo Italia 1 – programma televisivo di Italia 1
 Archimede – casa di produzione cinematografica italiana
 Archimede – rivista di matematiche pure e applicate